Sthenoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Sthenoteuthis ingår i familjen Ommastrephidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Sthenoteuthis